

Istituzioni 
 UNU  – Università delle Nazioni Unite

Codici 
 UNU  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Dodge County di Juneau (Stati Uniti d'America)